Youngstown puede referirse a los siguientes lugares en los Estados Unidos:
 Youngstown (Nueva York), villa ubicada en el condado de Niágara en el estado de Nueva York; 
 Youngstown (Pensilvania), borough ubicado en el condado de Westmoreland en el estado de Pensilvania; 
 Youngstown (Ohio), ciudad del estado de Ohio; o 
La diócesis de Youngstown de la Iglesia católica, que consta de seis condados en el noreste de Ohio.